Појам пулс може да се односи на:
 Пулс (медицина), периодично повећање притиска у артеријским крвним судовима
 Импулсни талас (физика), врста таласа
 Пулс (часопис), часопис који је излазио током 1916. године